CFF uma sigla que pode referir-se a:
 Caminhos de Ferro Federais da Suíça 
 Célula flexível de fabrico
 Conselho Federal de Farmácia
 Cirurgia de Feminização Facial
Custos Financeiros Fixos